Canavieirensi – abitanti di Canavieira
Canavieirensi – abitanti di Canavieiras